A 2005-ös GP2 San Marinó-i nagydíj volt a 2005-ös GP2 szezon, egyben a GP2 első versenye. A versenyt Imolában, az Autodromo Enzo e Dino Ferrarin rendezték.

A verseny a Formula–1-es nagydíj betétfutama volt.

Az első versenyt Heikki Kovalainen nyerte José María López és Scott Speed előtt.

A második versenyen Adam Carrol végzett az élen, Alexandre Prémat-t és Kovalainent megelőzve.

Időmérő

Első verseny

Második verseny

Források

Sanmarino
San Marino sportélete
GP2
Imola sportélete